Duero – terzo fiume più lungo della penisola iberica

Geografia 
 Filippine
 Duero – municipalità di sesta classe
 Portogallo
 Regione vinicola dell'Alto Duero – area nella subregione Douro
 Spagna
 Ribera del Duero – comarca nella comunità autonoma di Castiglia e León
Comuni nella comunità autonoma di Castiglia e León:
 Aranda de Duero
 Berlanga de Duero
 Curiel de Duero
 Hinojosa de Duero
 Laguna de Duero
 Olivares de Duero
 Pesquera de Duero
 Valbuena de Duero
 Viana de Duero
 Villafranca de Duero

Altro 
 Ferrovia del Duero – linea ferroviaria a scartamento iberico in Portogallo
 Monastero di San Juan de Duero – monastero medievale in rovina a Soria, in Spagna
 Premio di Narrativa Breve Ribera del Duero – premio annuale per la migliore raccolta di racconti scritta in lingua spagnola
 Ribera del Duero (DOC) – vino spagnolo prodotto nella zona della alta valle del Duero